Лидия Георгиевна Королёва (21 февраля 1917, Москва, Российская империя — 18 октября 1999, там же, РФ) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 21 февраля 1917 года в Москве в семье Королёва Георгия Гавриловича и Королёвой Ксении Георгиевны, также имела сестру — Королёву Серафиму Георгиевну и брата Королёва Геннадия Георгиевича.

В 1936—1937 годах училась на математическом факультете МГУ. В 1938 году поступила на режиссёрский факультет ВГИКа, став одной из любимых учениц Эйзенштейна, однако в 1942 году была переведена на актёрский факультет к преподавателям Б. Бибикову и О. Пыжовой. Закончила ВГИК в 1944 году. В 1946 году вошла в труппу недавно созданного Театра-студии киноактёра, в штате которого оставалась до 1989 года. Параллельно работала в ансамбле литературной и театральной пародии «Синяя птичка» (в качестве актрисы и автора реприз, 1947—1950), в драматическом театре группы советских войск в Потсдаме (1951—1954), на киностудии имени Горького (1959—1989).

В кино дебютировала в 1943 году и играла преимущественно эпизодические роли. Наиболее плотно сотрудничала с постановщиком сказок Александром Роу. Благодаря низкому, грубоватому голосу была востребована в мультипликационном кино, озвучивая преимущественно роли животных в фильмах студий «Союзмультфильм» и «Экран». Часто приглашалась на студию научно-популярных фильмов, снималась в «Фитилях» и Ералаше, с успехом выступала на эстраде с текстами собственного сочинения.

Скончалась 18 октября 1999 года в Москве. Похоронена на Калитниковском кладбище.

Библиография 
 Капков С. В гостях у сказки. — : Алгоритм, 2006.

Фильмография

Актёрские работы 

 1943 — Юный Фриц — невеста
 1956 — Убийство на улице Данте — невеста
 1956 — Полюшко-поле — тётя Настя
 1956 — Пролог — проститутка
 1957 — Девушка без адреса — Екатерина Иванова, жительница коммуналки
 1957 — Тайны мудрого рыболова — Ольга Сергеевна, врач, рыболов-любитель
 1957 — Они встретились в пути — кондуктор (в титрах — Е. Королева)
 1958 — Трудное счастье — Настасья (нет в титрах)
 1958 — Иван Бровкин на целине — продавщица на целине (нет в титрах)
 1958 — Человек с планеты Земля
 1959 — Муму — приживалка
 1961 — Вечера на хуторе близ Диканьки — сплетница с фиолетовым носом
 1961 — Две жизни
 1961 — Евдокия — администратор общежития
 1961 — Своя голова на плечах — тётя Зина
 1962 — Без страха и упрёка
 1962 — Капитаны голубой лагуны — эпизод
 1963 — Большие и маленькие — одна из мам на школьном собрании
 1963 — Королевство кривых зеркал — придворная со счётами
 1963 — Если ты прав… — секретарша
 1963 — Ты не один
  — Секретарь обкома — Вера Ивановна, в коридоре обкома (нет в титрах)
 1964 — Всё для вас — клиентка
 1964 — Криницы
 1965 — Мимо окон идут поезда — мать Богуна
 1965 — Фантазёры — автолюбительница
 1965 — Сердце матери — жена урядника
 1965 — О чём молчала тайга — торговка
 1966 — Серая болезнь — жена рабочего
 1966 — Чёрт с портфелем — мать
 1967 — Фокусник — женщина на детской площадке
 1968 — Огонь, вода и… медные трубы — Царица
 1969 — Варвара-краса, длинная коса — дьячиха Прасковья
 1970 — Свистать всех наверх! — эпизод
 1971 — Достояние республики — прачка
 1972 — Чудак из пятого «Б» — вахтёрша
 1973 — Мачеха
 1973 — Ни слова о футболе
 1974 — Птицы над городом — киоскёр
 1975 — В ожидании чуда — старуха в пуховом платке
 1976 — Пока бьют часы — придворная дама
 1977 — «Посейдон» спешит на помощь — Катя
 1977 — Свидетельство о бедности — Нина Павловна
 1978 — Ералаш (выпуск № 16, сюжет «Царевна-Несмеяна») — боярыня
 1979 — Забудьте слово «смерть» — шинкарка Мотря
 1979 — Казаки-разбойники — баба Нюра
 1980 — История одного подзатыльника — соседка Козловых
 1981 — Цыганское счастье
 1981 — Карнавал — посетительница ломбарда
 1986 — Мой нежно любимый детектив — дама в тумане
 1987 — Кувырок через голову — тётка с уткой
 1987 — Байка — односельчанка
 1990 — Комитет Аркадия Фомича
 1991 — Пять похищенных монахов — бабушка Волк

Озвучивание мультфильмов 
 1948 — Федя Зайцев — Матрёшка
 1960 — Человечка нарисовал я — Матрёшка
 1963 — Тараканище — Дикая корова (эпизод, в титрах не указана)
 1968 — Русалочка — Рыба-гид
 1969 — Весёлая карусель № 1. Рассеянный Джованни — Дама (в титрах не указана)
 1970 — Приключения Огуречика — Зайчиха (в титрах не указана)
 1972 — Зелёный кузнечик
 1981—1982 — Жил-был Саушкин (в титрах не указана)
 1982 — Кто придёт на Новый год — Медведица
 1983 — Следствие ведут Колобки — 2-я старушка / дворничиха
 1984 — Это совсем не про это — хозяйка коровы (в титрах не указана)
 1991 — В стране Бобберов 1. Гомункулос — Вальпургия
 1993 — В стране Бобберов 2. Обед с господином Грызли — Вальпургия

Дубляж и озвучивание фильмов 
 1948 — Оливер Твист (Великобритания) — миссис Корни (роль Мэри Клер)
 1956 — Собор Парижской Богоматери (Италия — Франция) — карлик (роль Пьераля)
 1960 — Капитан (Франция — Италия) — Лоренцо, алхимик (роль Пьераля)
 1978 — Новые приключения капитана Врунгеля — Свирепый Гарри, агент-гангстер (роль Савелия Крамарова; озвучивание в последнем эпизоде)

Примечания

Ссылки 
 
 Королёва Лидия Георгиевна — animator.ru
 https://web.archive.org/web/20070927011601/http://www.vlepp.serpukhov.su/~osadchiy/akters/akter3/koroleva.htm
 https://web.archive.org/web/20071007090423/http://www.tvci.ru/index/id/80200041750000.html
 http://mega.km.ru/cinema_2001/encyclop.asp?TopicNumber=17381

Актрисы озвучивания СССР
Актрисы озвучивания России
Выпускники ВГИКа
Похороненные на Калитниковском кладбище